Хинолитин (Chinotilinum).

Общая информация 
Имеет элементы структурного сходства с оксазилом.

Оказывает антихолинэстеразное действие. Более активен, чем прозерин. Обладает антагонистическим действием при нервно-мышечном блоке, вызываемом антидеполяризующими курареподобными препаратами (d-тубокурарином и др.).

Применяют для снятия остаточного антидеполяризующего блока нервно-мышечной передачи. Вводят внутривенно по 2—4 мг (4—8 мл 0,05% раствора или 1—2 мл 0,2% раствора). Предварительно вводят в вену атропин. Для устойчивого восстановления нервно-мышечной проводимости рекомендуется вместе с хинолитином вводить, небольшие дозы (0,5 мг) прозерина.

Противопоказания 
Возможные побочные явления и противопоказания такие же, как при применении прозерина.

Физические свойства 
Жёлтый или зеленовато-жёлтый мелкокристаллический порошок. Мало растворим в воде и спирте.

Форма выпуска 
Форма выпуска: 0,05% и 0,2% растворы в ампулах по 2 мл в упаковке по 10 и 50 ампул.

Ингибиторы холинэстеразы
М-, н-Холиномиметики, в том числе антихолинэстеразные средства